Susan G. Aiken (1938 -  ) é uma botânica canadense .

Ligações externas 
  

Botânicos do Canadá
Mulheres na ciência